Хобит се може односити на:

 Хобити, раса из дела Џ. Р. Р. Толкина
 Хобит (роман), роман Џ. Р. Р. Толкина из 1937. године
 Хобит (филмска трилогија), филмска трилогија (Неочекивано путовање, Шмаугова пустошења, Битка пет армија) из 2012, 2013. и 2014. године
 Хобит (рачунар), професионални рачунар
 Флорески човек, изумрла врста рода човек